Rolf Biland (* 1. April 1951) ist ein ehemaliger Schweizer Motorradrennfahrer.

Mit sieben Weltmeistertiteln ist er der zweiterfolgreichste Seitenwagen-Fahrer hinter Steve Webster, dem zehn Titel gelangen. In der Liste der meisten Grand-Prix-Siege in der Seitenwagen-WM ist Rolf Biland mit 81 gewonnenen Rennen der erfolgreichste vor Steve Webster mit 62.

Biland begann seine Rennsportkarriere 1970 zunächst als Beifahrer. Zwei Jahre später stieg er auf den Fahrersitz um und tauchte 1974 mit Freddy Freiburghausen im Beiwagen mit einem zehnten WM-Rang erstmals in der Motorrad-Weltmeisterschaft auf. 1978 holte Biland mit Kenny Williams im BEO-Gespann den ersten Titel. Mit Kurt Waltisperg als Beifahrer ab der Saison 1979 ließ er diesem Titel in einem Zeitraum von eineinhalb Jahrzehnten sechs weitere folgen.

Resultate in der Gespann-Weltmeisterschaft 
(fett angegebene Rennen = Pole-Position – kursiv angegebene Rennen = schnellste Runde – DNF = nicht ins Ziel gekommen)

Weblinks 

 Biland-Events

Motorrad-Gespannweltmeister
Motorrad-Rennfahrer (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1951
Mann